Plaats in Indonesië
 Ngrombo (Baki), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Ngrombo (Plupuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Ngrombo (Tangen), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java